Renard pâle peut désigner :
 Le renard pâle (Vulpes pallida), espèce de renard qui vit dans les savanes de l'Afrique subsaharienne, entre le Sénégal et le Soudan.
 Renard pâle, divinité de la cosmogonie des Dogons, qui apporte la révolte, le désordre et l'anarchie.
 Les Renards pâles, roman de Yannick Haenel, qui met en scène des anarchistes africains opérant à Paris, dont le nom rappelle celui de la divinité des Dogons.